poljana

Hrvatska:
 Poljana (Lipik), gradsko naselje Lipika, nazivana i Poljana Pakračka te Pakračka poljana.
 Poljana (Preko), naselje u općini Preko, na otoku Ugljanu
 Poljana (Vrbovec), gradsko naselje Vrbovca
 Poljana (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog
 Poljana Biškupečka, gradsko naselje Varaždina, Varaždinska županija
 Poljana Čička, gradsko naselje Velike Gorice, Zagrebačka županija
 Poljana Križevačka, gradsko naselje Križevaca, Koprivničko-križevačka županija
 Poljana Lekenička, naselje u općini Lekenik, Sisačko-moslavačka županija
 Poljana Sutlanska, naselje u općini Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija
 Poljana Vojnićka, naselje u općini Krnjak, Karlovačka županija
 Poljana (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore
 Poljana (Andrijaševci), staro srednjovjekovno naselje i opatija iz 1415. koju je podigao Filip Korodjski

BiH:
 Poljana (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Poljana (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

Crna Gora:
 Poljana (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine